Charette kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Charette, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Charette (kommun), Québec, Mauricie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar